Маткович — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Маткович, Милослав — Народный герой Югославии.
 Маткович, Мирко — Народный герой Югославии.